De wegrit voor mannen bij de elite staat sedert 1927 op het programma van de wereldkampioenschappen wielrennen.

Geschiedenis 
Het eerste WK wielrennen werd in 1921 gehouden in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De wegrit voor de mannen stond hier evenwel enkel open voor amateurs. In 1927 werd een aparte wedstrijd ingericht voor de profs, die sedertdien onafgebroken op het programma staat van het WK. In het Duitse Nürburg werd de Italiaan Alfredo Binda de eerste wereldkampioen bij de profs.

Tot op heden wisten vijf renners het wereldkampioenschap drie keer te winnen: de Italiaan Alfredo Binda, de Belgen Rik Van Steenbergen en Eddy Merckx, de Spanjaard Óscar Freire en de Slowaak Peter Sagan. België wist tot op heden 27 WK's te winnen, waarmee het koploper is in het eeuwige medailleklassement.

Slechts twee renners slaagden erin om tweemaal in dezelfde stad wereldkampioen te worden: Rik Van Steenbergen in Kopenhagen (1949 en 1956) en Óscar Freire in Verona (1999 en 2004). Twaalf keer won een wielrenner het wereldkampioenschap in eigen land. De laatste keer was dat Alessandro Ballan in Varese (2008).

Erelijst

Medaillespiegel 

Wereldkampioenschappen wielrennen op de weg